Blumbang (Klego)
 Blumbang (Maduran)
 Blumbang (Tawangmangu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing